La Coupe des villes de foires 1966-1967 voit le sacre du Dinamo Zagreb, qui bat le club anglais de Leeds United en finale.

C'est la première Coupe des villes de foires remportée par un club yougoslave.

Premier Tour 

 *  - Le Dinamo Zagreb et les Girondins de Bordeaux se qualifient après prolongation ET tirage au sort (pièce jetée)

Second Tour 

 *  - Le Dinamo Zagreb se qualifie grâce aux buts inscrits à l'extérieur

Huitièmes de finale 

 *  - Kilmarnock se qualifie après prolongation

Quart de finale 

 *  - Leeds se qualifie après prolongation ET tirage au sort (pièce jetée)

Demi-finales 

 *  - Le Dinamo Zagreb se qualifie après prolongation

Finale 

Football en 1966
Football en 1967
Coupe des villes de foires
Football M3